Girls Just Want to Have Fun (англ. «девочки просто хотят веселиться») — песня, записанная американской певицей Синди Лопер, и выпущенная как 1-й сингл из её дебютного студийного альбома She's So Unusual, вышедшего в 1983 году. «Girls Just Want to Have Fun» достигла второго места в США, став для Лопер первым успехом в Billboard Hot 100 и получил номинации на 2 награды Грэмми и на 6 наград MTV Video Music Awards 1984 года.

История 
Журнал Rolling Stone и канал MTV включили сингл в свои списки: «'100 Greatest Pop Songs': 1-50», «Rolling Stone: „The 100 Top Music Videos“» и «VH1: 100 Greatest Videos» под номерами № 22, № 39 и № 45, соответственно. Видеоклип «Girls Just Want to Have Fun» получил номинации на 2 награды Грэмми и на 6 наград MTV Video Music Awards 1984 года, включая такие номинации как Премия «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-исполнение, «Грэмми» за лучшую запись года, Лучшее видео года (MTV), Лучшее видео дебютанта и Лучшее женское видео (которую в итоге выиграл).

Критика и признание

Номинации и награды 

|-
|rowspan="1"|1983
|rowspan="9"|«Girls Just Want to Have Fun»
|American Video Awards for Best Female Performance
|
|-
|rowspan="6"|1984
|MTV Video Music Award for Video of the Year
|
|-
|MTV Video Music Award for Best New Artist
|
|-
|MTV Video Music Award for Best Female Video
|
|-
|MTV Video Music Award for Best Concept Video
|
|-
|MTV Video Music Award – Viewer's Choice
|
|-
|MTV Video Music Award for Best Overall Performance
|
|-
|rowspan="2"| 1985 || Премия «Грэмми» за лучшую запись года || 
|-
| Премия «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-исполнение ||

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификаци

Примечания

Ссылки 
  (более 100 млн просмотров)

Песни Синди Лопер
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, сертифицированные Британской ассоциацией производителей фонограмм
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Феминистические песни